Серия компьютерных игр Half-Life описывает вымышленную вселенную, в которой развиваются события отдельных игр данной серии. Данная вселенная содержит ряд организаций, образований, группировок и формирований, которые играют важную роль в сюжете серии, враждуют или соперничают между собой. Гордон Фримен, главный игровой персонаж игр серии, выступает на стороне одних организаций и сражается с представителями других. В то же время в некоторых (как официальных, так и фанатских) играх серии игрок может вступить в роль представителя враждебных Фримену организаций, и таким образом в некоторой мере играть на стороне «плохих» сил.

Чёрная Меза 

«Чёрная Меза» ( — «Чёрная столовая гора») — вымышленная сверхсекретная правительственная организация и научно-исследовательский комплекс, расположенный в пустыне, в Нью-Мексико, США.

«Чёрная Меза» — одна из важнейших организаций и локаций в играх серии Half-Life: именно здесь происходят все события игры Half-Life и трёх её официальных дополнений — Half-Life: Opposing Force, Half-Life: Blue Shift и Half-Life: Decay, и именно инцидент в Чёрной Мезе стал началом сюжета серии игр. Также данная организация упоминается в Half-Life 2, её дополнениях (Episode One и Episode Two) и игре Portal, являющейся спин-оффом ко вселенной Half-Life.

Комплекс «Чёрная Меза» построен на базе нескольких пусковых ракетных шахт, которые были преобразованы в обширный исследовательский институт для всех возможных дисциплин. Однако на территории комплекса находится действующая полнофункциональная военная база, доступ к объектам которой закрыт для большинства гражданских сотрудников. Работы ведутся над довольно стандартными научными исследованиями: физика (радиация, теоретическая физика, лазеры, гидравлика, робототехника), генетика, большой спектр исследований по химии, биологии. Комплекс также содержит невостребованное ядерное оружие. Кроме законных и открытых исследований, проводятся и секретные проекты, включая разработку высокотехнологичного оружия и защитных систем, нанотехнологий, изучение тёмной материи и тёмной энергии, исследования межпространственных путешествий, телепортации и параллельных измерений, в частности, изучение Зена. В течение поездки в монорельсовом вагоне в начале Half-Life, есть объявление о поиске служащих с образованием по теоретической физике, биотехнологиям и многим другим высокотехнологичным научным дисциплинам.

События инцидента в «Чёрной Мезе» начинаются с эксперимента, проводимого исследовательской командой Лаборатории аномальных материалов в секторе С, тестовой камере С-33/а. Когда учёный-тестер Гордон Фримен поместил образец кристалла в луч перегруженного антимасс-спектрометра, эксперимент вызвал явление каскадного резонанса, который серьёзно повредил комплекс и нарушил связь как с внешним миром, так и с большей частью самого комплекса. Он также открыл межпространственные порталы, хаотично телепортирующие существ из параллельного измерения Зен. Существа проявляют агрессию по отношению к людям, которые пытаются спастись всеми возможными способами. Инцидент и последующие после него события быстро погружают «Чёрную Мезу» в хаос.

Через несколько часов после неудачного эксперимента на территории «Чёрной Мезы» высаживаются и размещаются отряды боевого подразделения по контролю враждебных проявлений окружающей среды «HECU». Согласно директиве, в их задачу входит: любым способом уничтожить инопланетную угрозу, а также скрыть инцидент, что подразумевает ликвидацию как пришельцев, так и всего персонала комплекса.

Вследствие инцидента вся или почти вся Чёрная Меза была уничтожена ядерными зарядами, заложенными чёрными оперативниками; об этих событиях рассказывается в конце Half-Life: Opposing Force.

HECU 
Спецподразделение HECU ( — дословно «Боевое подразделение для действий в опасных условиях окружающей среды») — это подразделение спецвойск армии США в игре Half-Life и её официальных дополнениях. Солдаты подразделения подготовлены для ведения боя как на открытой местности, так и внутри помещений и ликвидации необычного рода врагов.

HECU в Half-Life 

В оригинальной Half-Life (а также в дополнении Half-Life: Blue Shift) присутствуют четыре вида солдат: солдат в шлеме и противогазе, командир в красном берете, солдат в балаклаве и чернокожий солдат с сигарой. High Definition Pack меняет солдата с сигарой на чернокожего командира, шлем солдат в противогазе — с камуфляжного пустынного (белого) на лесной (зелёный), а берет командиров — с красного на чёрный. Эти же виды солдат присутствуют и в версии для PlayStation 2 (включая Half-Life: Decay), однако там белые командиры носят шлем вместо берета.

Силы HECU высаживаются на территории «Чёрной Мезы» после катастрофического каскадного резонанса, произошедшего в результате неудачного эксперимента. Солдаты получили негласный приказ — уничтожить инопланетную угрозу, возникшую после катастрофы, а также весь персонал «Чёрной Мезы» для сокрытия информации об инциденте. Солдаты HECU быстро захватывают верхние уровни комплекса и отправляют войска в его подземную часть для ликвидации пришельцев и выживших членов персонала.

Изначально спецоперация идёт очень успешно. Солдаты быстро получают преимущество перед напуганными людьми, рассчитывавшими на помощь военных, и опасными пришельцами, которые наводнили комплекс. Они укрепляют свои защитные позиции мешками с песком, стационарными автоматическими орудиями, станковыми пулемётами, ракетными установками и т. д. Персонал не может ничего противопоставить солдатам. HECU захватывает главный командный центр «Чёрной Мезы», берут под контроль все системы безопасности комплекса, выслеживают и уничтожают пришельцев по системе безопасности и транслируют по внутренней сети оповещения призывы сдаваться. Множество учёных верили, что солдаты прибыли, чтобы спасти и эвакуировать их, но заплатили жизнями за свою ошибку. Выжившие члены персонала просят помощи у Гордона Фримена, единственного, кто выжил после столкновения с солдатами HECU. На своём пути Гордон уничтожает немало солдат и тем самым быстро становится приоритетной не-инопланетной целью для бойцов HECU. Они ненавидят его, что доказывает граффити на стене в главе «На рельсах», где они пишут «СДАВАЙСЯ, ФРИМЕН» и «СДОХНИ, ФРИМЕН».

Постепенно силы HECU начинают тесниться войсками Нихиланта, вдобавок к этому на территорию комплекса начинает телепортироваться огромное число военных сил новых пришельцев — Расы X.  Отступая под напором пришельцев Зена и Расы X, HECU начинают экстренную эвакуацию. Агонизирующий комплекс подвергается многочисленным авиаударам. Когда командованию становится понятно, что подразделение HECU не справится с поставленной задачей, принимаются более радикальные меры. В комплекс посылаются ещё более профессиональные подразделения чёрных оперативников, которым дан приказ уничтожить не только новых пришельцев и оставшийся персонал, но и не успевших эвакуироваться солдат HECU. Резервный план также предусматривает уничтожение «Чёрной Мезы» ядерными взрывными устройствами.

HECU в Half-Life: Opposing Force 
Кроме стандартных пехотинцев, в Opposing Force представляются три новые специализации: пулемётчик, полевой медик и военный инженер. Ещё три класса — новобранцы, инструкторы и военная полиция — появляются в тренировочном курсе.

В оригинальной Half-Life солдат HECU называли просто «военными» или «солдатами»; также фигурировало название «Силы поиска и уничтожения». В дополнении Opposing Force, в начале игры в течение представления досье главного героя, Адриана Шепарда, называется место дислокации его подразделения — «Спецподразделение HECU, Военная база Сантего, Аризона», на которой также проводится тренировка солдат (в которой участвует и игрок). В том же досье уточняется принадлежность солдат HECU к конкретному роду войск — Корпусу морской пехоты США.

Действие Opposing Force разворачивается через несколько часов после каскадного резонанса. Главный герой, капрал Адриан Шепард, теряет сознание во время крушения подбитого инопланетной авиацией расы Зена десантного конвертоплана V-22 Osprey, и приходит в себя только через несколько часов в лазарете. Шепард приходит в себя как раз тогда, когда войска HECU начинают эвакуацию из «Чёрной Мезы». Несмотря на то, что капрал успевает на один из последних вертолётов, вмешательство G-Man’а не позволяет ему покинуть комплекс — G-Man отрезает ему путь к эвакуационному конвертоплану, заперев Адриана в одном из тоннелей. Шепарду, против своей воли, приходится продвигаться вглубь комплекса, где он встречается с другими бойцами HECU, также не сумевшими эвакуироваться. Обречённые Шепард и его люди вынуждены сражаться не только с обычными пришельцами из Зена, но и с новоприбывшей «Расой Х» и чёрными оперативниками.

В обеих играх солдаты перемещаются на конвертопланах Osprey, которые во время создания Half-Life ещё не прошли инженерную и производственную разработку () и оценку в армии, и вертолётах AH-64 «Апач».

Оружие и снаряжение HECU

Энергетический бронежилет 

Энергетический боевой жилет (, сокр. P.C.V.) — это часть боевой экипировки, используемой в спецподразделении HECU во время инцидента в «Чёрной Мезе». P.C.V. спроектирован для защиты от химических, биологических и радиоактивных атак, а также от физических повреждений.

P.C.V. комплектуется противогазом М40 и прибором ночного видения, выступающим в Opposing Force альтернативой фонарику. Также в состав P.C.V. входит счётчик Гейгера, морфий (который позволяет солдату нормально функционировать даже после серьёзного ранения), анти-токсичная система, рация и дисплей (ИЛС) для передачи пользователю информации о его здоровье и количестве патронов. Жилет поставляется с компьютерной системой мониторинга, которая постоянно следит за здоровьем пользователя и реагирует на изменения его состояния.

Бронежилет обеспечивает полную защиту туловища пользователя. Он содержит электрозарядный щит с тонкими волокнами, обеспечивающими твёрдый, упругий слой брони, амортизирующий кинетические энергетические атаки, независимо от их типа. С полностью заряженным жилетом пользователь может выдержать прямую очередь из автомата или дробовика и прямое попадание ракеты. P.C.V. также имеет защиту от высокого напряжения, высоких температур и токсичных субстанций.

По своим характеристикам P.C.V. схож с защитными костюмами H.E.V., которыми экипирована научная команда «Чёрной Мезы», включая Гордона Фримена. Бронежилет может заряжаться от гражданских, военных и правительственных зарядников, включая те, что были спроектированы для H.E.V. Единственное отличие P.C.V. от H.E.V. — отсутствие встроенного фонаря и голосовых оповещений у искусственного интеллекта жилета.

Вооружение 
Оружие HECU основано на реальных образцах вооружения:
 Пистолет-пулемёт HK MP5 (заменяется автоматом Colt Model 727 в High Definition Pack) с подствольным гранатомётом M203. Основное оружие HECU в Half-Life и дополнениях, встречается практически у всех пехотинцев (кроме носящих балаклаву, медиков и инженеров, вооружённых соответственно дробовиком и пистолетами).
 Дробовик Franchi SPAS-12.
 Ручной пулемёт M249 SAW.
 Пистолет Glock 17 (заменяется Beretta M9 в High Definition Pack).
 Пистолет Desert Eagle с лазерным целеуказателем.
 Стационарный пулемёт Browning М2НВ.
 Спаренные М2НВ (в бункерах).
 Боевые стационарные пулемёты (автоматические турели) системы «Миниган».
 Стационарные ракетные турели.
 Ручной противотанковый гранатомёт.
 Снайперская винтовка М40A1.

Последние два вида оружия могут быть обнаружены (и подобраны) игроком на оборудованных HECU базах, однако в руках самих бойцов они не появляются.

Средства передвижения 
 AH-64 Apache — боевой вертолёт.
 Bell V-22 Osprey — десантный конвертоплан.
 M1 Abrams — основной боевой танк.
 F-16 Fighting Falcon — истребитель-штурмовик.
 M35 — 2.5-тонный грузовик.
 М2 Bradley — боевая машина пехоты.

Чёрные оперативники 
Чёрные оперативники ( — «секретные операции», сокращённо Black Ops) — класс противников в Half-Life и некоторых её дополнениях. Это элитная спецгруппа солдат, являющаяся потенциальным врагом в Half-Life: Opposing Force, также встречается и в Half-Life: Decay. Как и спецназ HECU, оперативники прибывают в Чёрную Мезу для того, чтобы ликвидировать инопланетную угрозу, возникшую после каскадного резонанса. Позже солдаты HECU эвакуируются, а спецгруппы чёрных оперативников получают приказ также ликвидировать и проваливших задание отставших «напарников», а после уничтожить весь исследовательский центр.

Описание чёрных оперативников 
Основные боевые единицы чёрных оперативников — это специально обученные правительственные войска, состоящие из женщин и мужчин, называемых «ассасинами» (или наёмными убийцами). Оперативники используют то же военное оборудование и машины, что были у войск HECU, только чёрного цвета. В Half-Life: Opposing Force против игрока ими выступают чёрный боевой вертолёт AH-64 «Апач», станковый пулемёт Браунинг М2 и сторожевая турель; в главе «Посылка» один из ассасинов управляет миномётом, который игрок после использует сам, чтобы пробить себе дорогу. В качестве транспорта чёрные оперативники используют чёрный V-22 Osprey и чёрный .

Женщины-ассасины 

Женщины-ассасины () поразительно проворны и быстры, они способны бегать быстрее любого другого человека и прыгать на невероятную высоту. Они одеты в чёрный латексный костюм и используют приборы ночного видения (ПНВ). В их вооружение входит пистолет модели Glock 17 с глушителем и гранаты. Вблизи они используют навыки рукопашного боя. Почти во всех столкновениях с женщинами-оперативниками бои проходят в больших залах со множеством контейнеров и ящиков, что даёт им возможность внезапно атаковать противника и столь же резко скрыться из виду. На высоком уровне сложности женщины-ассасины могут использовать скрывающее поле, делающее их почти полностью невидимыми.

Изначально планировалась, что женщины-оперативники будут вооружены арбалетами, и хотя в окончательной версии игры это не было реализовано, на модели персонажа всё ещё виден колчан для болтов. В оригинальной Half-Life у женщин-оперативников при ходьбе очень заметно колышется бюст, что, вероятно, было сделано для придания большей сексуальности этим персонажам; в Opposing Force и в портированной Half-Life на PlayStation 2, а также в цензурной немецкой версии Half-Life такая анимация, однако, отсутствует. Интересно также, что при убийстве оперативниц с них иногда слетает ПНВ, и можно увидеть их глаза.

В бета-версии Half-Life 2 присутствовал враг Combine Female Assassin («Женщина-ассасин Альянса»), чей образ основывался на женщине-ассасине чёрных оперативников. В отличие от своего прообраза, у женщины-ассасина Альянса на ногах имелись специальные рессоры, объясняющие её возможность совершать очень высокие прыжки (подобные устройства используются главной героиней игры Portal). Разработчики игры Black Mesa — ремейка оригинальной Half-Life на движке Half-Life 2 — при обновлении игровой модели женщины-ассасина с той же целью добавили к её ногам такие же рессоры.

Мужчины-ассасины 

В Half-Life: Opposing Force, помимо женщин, появляются мужчины-ассасины (). Они одеты в чёрный боевой костюм с балаклавой. Некоторые из них, как и женщины, носят приборы ночного видения.

Мужчины чёрных оперативников, как и HECU, вооружены пистолетом-пулемётом HK MP5 (автоматом Colt Model 727 c HD Pack) с гранатомётом M203, а также гранатами. Кроме того, в игре можно встретить оперативника-снайпера, вооружённого винтовкой M40A1. На поясе оперативников можно заметить прикреплённую ослепляющую гранату, но в игре она не используется.

Мужчины-ассасины уступают женщинам в скорости и ловкости, но превосходят солдат HECU не только в скорости, но и в навыках борьбы и защищённости. В отличие от тех же HECU, они, будучи хорошо натренированными в скрытности, всегда держат тишину в эфире и не кричат при ранении, чтобы не выдавать себя.

Диалоги мужчин-оперативников в Opposing Force озвучены Гарри С. Роббинсом и Майклом Шапиро, как и диалоги солдат HECU в Half-Life.

Роль в играх 

Чёрные оперативники впервые появляются в Half-Life, в главах «Мрачные предчувствия» и «Ядро Лямбды». При этом игрок (Фримен) встречается только с женщинами-ассасинами.

Гораздо более важную роль бойцы чёрных оперативников играют в дополнении Half-Life: Opposing Force. Эта игра объяснила их действия в Чёрной Мезе. Оказалось, что после того, как операция спецподразделения HECU по ликвидации инопланетной угрозы провалилась, всем частям HECU был отдан приказ отступать, а подразделения чёрных оперативников остались на территории комплекса и получили новые полномочия от правительства для того, чтобы уничтожить весь комплекс. Для этого была задействована операция «Посылка» (), в ходе которой оперативники намеревались взорвать всё при помощи ядерных боеголовок, отнятых ими у самой Чёрной Мезы. Не успевший эвакуироваться капрал HECU Адриан Шепард находит одну из бомб на подземной автостоянке и отключает её, но позднее G-Man снова включает её. В результате Чёрная Меза всё-таки оказывается уничтоженной.

Женщины-ассасины также встречаются в Half-Life: Decay в дополнительной миссии «Зен атакует». В этой миссии игроки в роли двух вортигонтов были посланы найти образец аномального материала и вернуть его в Зен. В конце они оказываются в тех же подземных гаражах из Opposing Force, где и сражаются с ассасинами.

Марк Лэйдлоу, сценарист серии Half-Life, в переписке с одним из игроков высказал следующее мнение о важности роли чёрных оперативников в ней: «Если бы Gearbox Software продолжала делать игры HL, думаю, возможно мы бы увидели развитие этих [сюжетных] нитей. В основе идея чёрных оперативников принадлежит не Gearbox, однако заимствует элементы из реальной жизни, и я не вижу, как можно связать с ней идеи канона».

Чёрные оперативники и HECU 
Заметить какие-либо различия между целями солдат HECU и оперативников в оригинальной Half-Life нельзя; само упоминание названия «Black Ops» также отсутствует. Известно, что часть оперативников была послана в центр вместе с подразделениями HECU и помогала им в ликвидации угрозы, вплоть до момента отступления военных. Так что, по всей вероятности, появляющиеся перед пленением Гордона Фримена ассасины в главе «Мрачные предчувствия» действовали сообща с HECU, чтобы вместе задержать учёного.

В Opposing Force встречающиеся игроку соратники HECU оказываются удивлены и озадачены агрессией чёрных оперативников. Их реакция на враждебность ассасинов напоминает ту же озадаченность, что испытывал персонал Чёрной Мезы, когда якобы прилетевшие им на помощь солдаты начали истреблять всех учёных и охранников исследовательского центра. Во время игры видно, что чёрные оперативники пренебрежительно относятся к бойцам HECU, заявляя, что они некомпетентны и неопытны. В главе «Огонь по своим» один оперативник сердито замечает в разговоре с другим: «Почему мы всегда должны убирать дерьмо, с которым не смогли справиться эти солдафоны?». В той же главе они безжалостно оставляют сильно раненого инженера HECU умирать в запертом гараже и беспрекословно открывают огонь по солдатам, не успевшим эвакуироваться из Чёрной Мезы. Также в игре можно услышать радиосообщение с приказом об отступлении сил HECU, в котором есть фраза «Отставшим поддержка не гарантирована», что подтверждает осведомлённость командования о возможных агрессивных действиях чёрных оперативников против не успевших отступить солдат.

Альянс 

Альянс ( — Объединение, Содружество, Федерация) — вымышленная организация из вселенной серии игр Half-Life. Альянс является могущественной галактической организацией, держащей под контролем множество планет и цивилизаций, включая планету Земля и человечество. В явном виде Альянс появляется в Half-Life 2, а также в её продолжениях: Episode One и Episode Two. Фактически, основой сюжета Half-Life 2 и продолжений является борьба главного героя серии Гордона Фримена и всего человечества против Альянса и коллаборационистского правительства Земли.

Альянс также известен как Комбайн (по принципу транслитерации), Союз Вселенных и Покровители (одни из официальных названий, часто используемых в различных пропагандах Альянса). Согласно сюжету игровой вселенной, Альянс вторгся на Землю и за семь часов полностью её завоевал. После этого на Земле был установлен тоталитарный строй, подавляются все свободы и права землян, а несогласных уничтожают. Кроме того, Альянс ведёт геноцид человечества: помимо массового истребления людей, на всей планете функционирует так называемое «подавляющее поле», которое препятствует размножению человека.

Параллельно Альянс активно извлекает природные ресурсы Земли, включая водные ресурсы. Помимо этого, для усугубления обстановки и ухудшения условий обитания на Земле, Альянс активно использует порабощённые им инопланетные расы. Так, он заселил Землю примитивными, но очень агрессивными и враждебными к людям формами жизни, большинство из которых были взяты им с мира Зен. На Земле главным представителем Альянса является доктор Уоллес Брин, а главной штаб-квартирой — Цитадель в городе Сити 17.

Альянс вместе со своими земными представителями является главным антагонистом Half-Life 2 и её продолжений. Игрок, выступая в роли Гордона Фримена, присоединяется к Сопротивлению и сражается с войсками Альянса. В конце Half-Life 2 Фримену удаётся убить доктора Брина и взорвать Цитадель, что приводит к отключению подавляющего поля.

Сопротивление 

Сопротивление () — подпольная организация вселенной игр Half-Life, впервые появившаяся в Half-Life 2 и составляющая вооружённую оппозицию власти Альянса на Земле. В Сопротивление входят как обычные люди-повстанцы (), так и представители союзной им расы вортигонтов. Участники Сопротивления, как и «Чёрная Меза», используют греческую букву «лямбда» в качестве знака организации. Данная буква также обозначает места-тайники с припасами и входы на базы Сопротивления. Кроме того, бойцы Сопротивления наносят этот знак на свою форму.

Устройство Сопротивления 
В пределах городов Сопротивление представлено небольшими скрытыми базами, рассеянными по заброшенным зданиям и канализационным коллекторам. Такие пункты нумеруются и называются станциями. За городом базы занимают опустевшие поселения, к примеру, на побережье и Шоссе 17, и имеют собственные названия (Новая Малая Одесса, Портовые доки, Точка маяка). Каждая база подконтрольна собственному командиру, которые, в свою очередь, подчиняются непосредственно лидерам Сопротивления.

До событий, произошедших в Half-Life 2, опорной базой Сопротивления была Восточная Чёрная Меза. Она находится за пределами Сити 17, около неиспользуемой гидроэлектростанции. Командиром Восточной Чёрной Мезы являлся Илай Вэнс, однако вскоре после прибытия туда Гордона Фримена база была уничтожена авиаударом сил Альянса.

Следующей главной базой Сопротивления стала скрытая в лесах за городом ракетная база Белая Роща во главе с Арне Магнуссоном. Между базами осуществляется радиосвязь на определённых частотах.

Лидеры 
 Доктор Айзек Кляйнер — учёный, лидер повстанцев, бывший наставник Гордона Фримена в «Чёрной Мезе». Перемещает Гордона через портал и снабжает его оружием. У него есть питомец — хедкраб по кличке Ламарр.
 Илай Вэнс — учёный, бывший коллега Гордона.
 Аликс Вэнс — солдат, дочь Илая Вэнса. Даёт Гордону грави-пушку и робота Пса в помощь. Также сопровождает Фримена во всех его приключениях.
 Барни Калхаун — бывший охранник Чёрной Мезы, друг Гордона по работе. После вторжения Альянса работал шпионом под видом солдата Гражданской обороны.
 Леон — солдат, афроамериканец, лидер сопротивления, появляется на всех базах сопротивления.

Aperture Science 

Aperture Science — вымышленная организация из вселенной Half-Life, в своё время являвшаяся конкурентом исследовательского центра «Чёрная Меза». Штаб-квартира Aperture Science находилась в Лаборатории исследования природы порталов () в Кливленде, штат Огайо.

Организация Aperture Science была введена во вселенную Half-Life с выходом игр Portal и Half-Life 2: Episode Two. В Portal действие происходит в самой Лаборатории; там же разворачиваются события Portal 2. В Half-Life 2: Episode Two одним из главных сюжетных поворотов стало обнаружение ледокола «Борей», принадлежавшего Aperture Science.

Бо́льшая часть лаборатории Aperture, если не вся, расположена под землёй. На момент событий Portal Лаборатория находится под контролем GLaDOS — суперкомпьютера, который после своего запуска обрёл самосознание и постепенно уничтожил весь научный персонал Aperture Science.

До того момента Лаборатория занималась исследованиями и разработками в области физики, компьютерных технологий и создания искусственного интеллекта. Основной отраслью Лаборатории, как видно из названия, являлось изучение портальной технологии. В Aperture Science было разработано переносное устройство создания порталов, для испытаний которого выделили специальный Центр развития ().

Лаборатория исследования природы порталов являлась серьёзным конкурентом исследовательского центра «Чёрная Меза», который также вёл разработки в области мгновенного перемещения. Исследования «Чёрной Мезы» были сконцентрированы на телепортации (в конечном счёте, как можно наблюдать в Half-Life 2, они привели к созданию работоспособного телепорта), в то время как Aperture Science занималась альтернативной технологией, использующей червоточины (входами/выходами которых, собственно, и являются порталы). Именно принятые Aperture Science в стремлении обогнать «Чёрную Мезу» рискованные решения привели к выходу GLaDOS из-под контроля, а также к исчезновению ледокола «Борей». Тем не менее, в какой-то момент Aperture Science удалось достигнуть значительных успехов и превзойти своего оппонента, о чём свидетельствуют графики, которые можно увидеть при прохождении Portal в конференц-зале.

Примечания 
Комментарий

Источники

Внешние ссылки 
 
 
 
 

Half-Life
Вымышленные организации